Okręty US Navy o nazwie USS "Iuka":
 Pierwszy USS "Iuka" był parowcem nabytym przez Union Navy. W służbie w czasie wojny secesyjnej w latach 1864-65.
 Drugi USS "Iuka" (ATA-123) był holownikiem typu Sotoyomo. W służbie w latach 1942-47.
 Trzeci USS "Iuka" (AT-37) był holownikiem typu Bagaduce. W służbie w latach 1920-46. 
 Czwarty "Iuka" (YTB-819) był holownikiem typu Natick.

Iuka